Girabola (2009) była 31. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Angoli. Tytuł obroniła drużyna Petro Atlético Luanda. Od przyszłego sezonu liga zostanie powiększona do 16 zespołów.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Girabola

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Angoli
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce
Angola w XXI wieku